Kortingvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västra Kortingvattnet, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (2,14 km²)
Östra Kortingvattnet, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (57,9 ha)
Västra Kortingvattnet, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (71,2 ha)
Östra Kortingvattnet, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (74,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn